Cserni Béla (1842–1916) régész, botanikus, tanár
 Cserni Béla (1970) motorcsónak-versenyző